A flipflop jelentései:

Flipflop (lábbeli);
Flip-flop (elektronika).